La cathédrale du Cœur-Immaculé-de-Marie peut désigner l'une des cathédrales catholiques suivantes, nommées en l'honneur du Cœur immaculé de Marie :

En Afrique 
 la  de Bo, au Sierra Leone,
 la cathédrale du Cœur-Immaculé de Kitale, au Kenya,
 la cathédrale du Cœur-Immaculé-de-Marie de Nebbi, en Ouganda,
 la  de Nzérékoré en Guinée ;

En Chine 
 la cathédrale du Cœur-Immaculé-de-Marie de Datong,
 l'ancienne cathédrale du Cœur-Immaculé-de-Marie de Jiangmen,
 la cathédrale du Cœur-Immaculé-de-Marie de Yinchuan,
 la cathédrale du Cœur-Immaculé-de-Marie de Zhongshan,
 la cathédrale du Cœur-Immaculé-de-Marie de Zhouzhi ;

En Inde 
 la cathédrale du Cœur-Immaculé-de-Marie de Baruipur,
 la  de Kottayam ;

Reste du monde 
 la cathédrale du Cœur-Immaculé-de-Marie de Hsinchu, sur l'île de Taïwan ;
 la cathédrale du Cœur-Immaculé-de-Marie de Hué, au Vietnam ;
 la cathédrale du Cœur-Immaculé-de-Marie d'Irkoutsk, en Russie ;
 la cathédrale du Cœur-Immaculé-de-Marie de Kengtung, en Birmanie ;
 la cathédrale du Cœur-Immaculé-de-Marie de Las Cruces, au Nouveau-Mexique ;
 la cathédrale du Cœur-Immaculé-de-Marie de Naha, au Japon ;
 la cathédrale du Cœur-Immaculé-de-Marie de Weno, aux États fédérés de Micronésie.

Voir aussi 
 

CœurImmaculéMarie
~